Diese Liste beschreibt die Mannschaft und die Siege des Radsportteams EF Education-EasyPost in der Saison 2023.

Mannschaft

Siege

UCI-Weltranglisten-Platzierungen

Weblinks  
  

Radsportteam 2023